Stiffler ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Stiffler (1904–1985), Schweizer Politiker
 Tatjana Stiffler (* 1988), Schweizer Skilangläuferin